L'eternità – singolo di Giorgia del 2003
 L'eternità (il mio quartiere) – singolo di Fabrizio Moro del 2018